Lutherjahr steht für:
 Lutherjahr (1883), 400-jähriges Jubiläum der Geburt von Martin Luther
 Lutherjahr (1983), 500-jähriges Jubiläum der Geburt von Martin Luther
 Reformationsjubiläum 2017, 500-jähriges Jubiläum des Beginns der Reformation 1517